21-й выпуск Гран-при Валлонии — шоссейной однодневной велогонки по дорогам в Бельгии. Гонка длиной 220 километров со стартом в Сомбрефе и финишом в Шарлеруа была проведена 17 мая 1980 года.

Участники

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 

Гран-при Валлонии